Cet article présente une  liste des Sites et monuments classés en Algérie.

Selon le Ministère de la culture algérien, cette liste n'est pas exhaustive. Sa classification comporte des biens culturels mobiliers et immobiliers.
On note:
 Monuments et Sites classés
 Sites Classé patrimoine Mondial
 Palais et villas du fahs d'Alger

Annexes

Articles connexes 
Liste du patrimoine mondial en Algérie
Monument historique dans le monde
 Liste des palais en Algérie
 Restitution des biens culturels et historiques à l'Algérie

Liens externes 
Liste Liste Générale des Biens Culturels Protégés en Algérie actualisée en 2019 Liste à jour depuis 2019
 Sites et monuments classés  ancienne liste de 2008 sur le site du ministère de la culture algérien.